Села:
 Миловидівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Миловидівка — Сумська область, Сумський район